Nodotoma impressa är en snäckart som först beskrevs av Morch 1869.  Nodotoma impressa ingår i släktet Nodotoma och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
impressa